Adams Spring Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adams Spring Branch (Blackwater River), Florida
 Adams Spring Branch (Piney Creek), Texas